Vráž est un toponyme qui peut désigner :

Vráž, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vráž, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie